

Sigle 
 Dewey Decimal Classification – schema di classificazione bibliografica
 Display Data Channel – standard informatico della Video Electronics Standards Association per la trasmissione dei dati identificativi di un display
 Dietilditiocarbammato di sodio – sale di sodio dell'acido dietilditiocarbammico

Codici 
 DDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Dodge City (Stati Uniti d'America)

Combinazioni di 3 caratteri